Mollard ist der Familienname von:

 Didier Mollard (* 1969), französischer Skispringer
 Ernst von Mollard zu Drosendorf und Reineck (* um 1555?, vor 1576; † 1620), österreichischer Adeliger, Obersthofmarschall und enger Vertrauter Kaiser Rudolfs II.
 Georges Mollard (1902–1986), französischer Segler
 Karoline von Fuchs-Mollard (1675–1754), österreichische Erzieherin und Obersthofmeisterin 
 Philibert Mollard (1801–1873), französischer General

Mollard ist auch die Bezeichnung von:

 Mollard (Adelsgeschlecht), Freiherren und Grafen (auch: Mollart oder Mollarth) 
 Palais Mollard-Clary, ein Stadtpalais in Wien
 Mollard (Rebsorte), eine rote Rebsorte aus den französischen Alpen

Siehe auch:
 Le Mollard
 Molar